Шлихтинг — многозначный термин.

 Шлихтинг — населённый пункт в Германии.

Фамилия 
Известные носители:

 Шлихтинг, Альберт (ум. после 1570) — немецкий дворянин.
 Шлихтинг, Борис Карлович (1890—1966) — советский актёр.
 Шлихтинг, Герман (1907—1982) — немецкий учёный в области аэродинамики.
 Шлихтинг, Ян Даниель (1703—?) — голландский врач, автор ряда трудов по медицине.

Примечания